

Корсель (Ен) — колишній муніципалітет у департаменті Ен
 Корсель (Кот-д'Армор) — муніципалітет у департаменті Кот-д'Армор
 Корсель-М'єло — муніципалітет у департаменті Ду
 Корсель-Феррієр — муніципалітет у департаменті Ду
 Корсель-ан-Божоле — муніципалітет у департаменті Рона
 Корсель-ле-Мон — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Корсель-ле-Сіто — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Корсель-лез-Ар — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор

Корсель — громада в кантоні Берн
 Корсель-ле-Жора — громада в кантоні Во
 Корсель-пре-Консіз — громада в кантоні Во
 Корсель-пре-Паєрн — громада в кантоні Во